Tsjchorotskoe (gemeente), een gemeente in de regio Samegrelo-Zemo Svaneti in Georgië
 Tsjchorotskoe (plaats), de hoofdplaats van deze gemeente